Les lettres IPNS peuvent désigner :

 « Imprimé Par Nos Soins », sur des affiches, tracts, etc.
 .
  InterPlanetary Name Space, Espace de nommage pour IPFS